Poseidón hace referencia a varios artículos:
 Poseidón, dios de los mares en la mitología griega.
 Poseidón, relato breve de Franz Kafka.

 Poseidón, película de 2006.
 Poseidon, serie de televisión de de 2011.
 Julian Solo, también conocido como Poseidón, personaje del anime y manga Saint Seiya.
 Poseidón, personaje de DC Comics.
 Poseidón, personaje de Marvel Comics.

 Poseidon for UML, herramienta para el modelado de diagramas UML.
 Poseidón (A-12), buque de apoyo y salvamento de la armada española.
 (4341) Poseidon, un asteroide que forma parte de los asteroides Apolo.
 Status-6 Poseidón, torpedo nuclear ruso.